150 километр — остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Стерлитамаке, в 1 км. по прямой на юг от Стерлибашевского тракта и границы города с сёлами Загородный и Новая Отрадовка.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен в городе Стерлитамак, посреди садоводческих товариществ "Заря", "Путеец", "Южное". В 150 метрах к северу протекает река Стерля. Дороги непосредственно к платформе не подходят, для выхода к грунтовой дороге СНТ "Путеец" с платформы необходимо спустится вниз по довольно крутому склону высотой в пару метров. 

Общественный транспорт к остановочному пункту не подходит. Ближайшая остановка "ПЛ-97" расположена на Стерлибашевском тракте в 970 метрах от остановочного пункта.

Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Вокзала и железнодорожных билетных касс нет. Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда №371/372 Уфа - Андижан и №381/382 Уфа - Ташкент на о.п. 150 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
О.п. 150 км является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. Остановку на о.п. 150 км имеют поезда:
 Стерлитамак — Кумертау (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 6 минут, от/до Кумертау - около 2 часов 5 минут)

Текущее расписание пригородных поездов по остановочному пункту 150 км можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 150 км на OpenStreetMap
 Паспорт остановочного пункта 150 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по о.п. 150 км

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамака